Edmund Cooper ist der Name folgender Personen:
* Edmund Cooper (Politiker) (1821–1911), amerikanischer Politiker
 Edmund Cooper (Autor) (1926–1982), englischer Autor